Чемпіонат Угорщини з футболу 1985—1986 — 84-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Угорщини. Титул чемпіона втретє поспіль здобув Будапешт Гонвед.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Вашаш взяв участь у Кубку володарів кубків 1986—1987 як переможець Кубку Угорщини 1985—1986.

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Угорщини на rsssf 

1985—1986
Угорщина
Угорщина
1985 в угорському спорті
1986 в угорському спорті